Nickalls ist der Familienname von:

 Guy Nickalls (1866–1935), britischer Ruderer
 Guy Oliver Nickalls (1899–1974), britischer Ruderer
 Patteson Nickalls (1876–1946), britischer Polospieler